Yoruba kan syfta på:
 Yoruba (religion) – yorubafolkets religion
 Yoruba (språk) – ett dialektkontinuum i Västafrika
 Yoruba (folk) – en etnisk grupp i Västafrika bland annat Nigeria
 Yorubaland – en kulturell region i Västafrika